Lista 305 gmin w departamencie Sabaudia we Francji.

(CAC) Agglomeration community of the Chambéry Métropole, utworzone w 2000.

Gminy we Francji